Koroljov může být:

příjmení
 Igor Koroljov (1970–2011) – ruský hokejový útočník a trenér
 Jevgenij Koroljov (* 1988) – ruský a kazachstánský tenista
 Nataša Koroljova (* 1973) – ruská populární zpěvačka ukrajinského původu
 Sergej Koroljov (1907–1966) – ruský akademik, konstruktér raket a otec sovětské kosmonautiky
 Sergij (Koroljov) (1881–1952) – v době od února 1931 do 2. dubna 1946 pravoslavný biskup českých zemí

jiný význam
 Akademik Koroljov – ruská loď
 Koroljov (město) – ruské město pojmenované na počest Sergeje Koroljova
 Koroljov (vesmírná loď) – fiktivní kosmická loď z televizního sci-fi seriálu Hvězdná brána
 Koroljov (kráter na Měsíci) – měsíční kráter
 Koroljov (kráter na Marsu) – marsovský kráter

Rozcestníky - příjmení